L'Empire contre-attaque peut désigner :
 Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque, un film d'Irvin Kershner sorti en 1980 ;
 L'empire contre-attaque, le dernier épisode de la série télévisée Stargate Atlantis diffusé en 2009.